HCL или HCl может означать:
 Хлороводород (хим. обозначение — HCl) — химическое вещество, соединение водорода (H) и хлора (Cl).
 Соляная кислота — раствор хлороводорода в воде.
 Хоккейный клуб Лугано (,  или ) — швейцарский профессиональный клуб хоккея с шайбой.
 HCL — код ICAO для авиакомпании Helenair Corporation (Сент-Люсия).
 Hardware compatibility list — список совместимости программного обеспечения и оборудования с операционной системой.
 HashiCorp configuration language — язык описания конфигурации, используемый в Terraform и других продуктах HashiCorp
Является кислотой (неорганическое соединение)

См. также 
 HCI (стр. значений), где последняя буква — заглавная латинская i.